Pomponio Basso – console romano nel 211
Pomponio Basso – console romano nel 259 e nel 270